Иноковка — топоним в России:
 Иноковка — река, протекающая в Тамбовской области;
 Иноковка — бывший посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области;
 Иноковка 1-я — село в Кирсановском районе Тамбовской области;
 Иноковка 2-я — село в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Иноковка — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги